XIII Островные игры прошли на Аландских островах (принадлежащих Финляндии). Турнир открылся 27 июня и завершился 4 июля 2009 г. В нём приняли участие 24 сборных. Сначала планировалось участие и сборной острова Принца Эдуарда, но правительство этой территории отказалось финансировать сборную для участия в Островных играх 2009 года и последующих, что стало причиной выхода сборной из МАОИ.

Первое место завоевали Фарерские острова (34 золотых, 23 серебряных и 24 бронзовых медали). На втором оказались спортсмены с острова Мэн (29-30-29). На третьем – Джерси (24-37-19). Хозяева – Аландские острова – оказались на шестом месте (16-19-18).

Виды спорта 
Медали разыгрывались в 15 видах спорта:

 Атлетика
 Бадминтон
 Баскетбол
 Виндсёрфинг
 Волейбол

 Гимнастика
 Гольф
 Дзюдо
 Настольный теннис
 Парусный спорт

 Плавание
 Стрельба
 Стрельба из лука
 Теннис
 Футбол

Участники и медали

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игр 2009
 Результаты по видам спорта всех Островных игр на islandgames.net

Островные игры